Amerikameisterschaft steht für:

 Basketball-Amerikameisterschaft
 Handball-Amerikameisterschaft